Расстанный — название ряда географических объектов Санкт-Петербурга:

 Расстанный переулок
 Расстанный проезд

См. также 

 Расстанная улица